Chimarruts ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo da banda de reggae brasileira Chimarruts, lançado em 2007 pela gravadora EMI. É também o primeiro DVD da carreira da banda e foi gravado no dia 30 de julho de 2007 na casa Master Hall, em Curitiba. Conta com a participação especial de Serginho Moah, vocalista da banda Papas da Língua, na canção "Mil Poesias".

Faixas

CD

DVD 
 "O Sol"
 "Floripa"
 "Iemanjá"
 "Se For Embora"
 "Pra Ela"
 "Pitanga"
 "Não Deixe de Sonhar"
 "Roots Rock"
 "Deixa que Corra"
 "Mil Poesias" (feat. Serginho Moah)
 "Versos Simples"
 "Acquarello (Aquarela)"
 "Nova Ordem"
 "Não Lembrou"
 "Cabelo
 "Scooba Dub"
 "Oh Iá Iá"
 "Saber Voar"
 "Chapéu de Palha"
 "Deixa Chover"

Integrantes 

 Rafa Machado: voz e violão
 Nê: vocal, flauta quena e harmônica
 Tati Portela: vocal
 Diego Dutra: bateria
 Vinícius Marques: percussão
 Emerson Alemão: baixo
 Sander Fróis: guitarra
 Rodrigo Maciel: guitarra

Músicos convidados 
 Tuzinho: trompete
 Boquinha: trombone
 Luquinha: teclados

Álbuns ao vivo de 2007
Álbuns da Chimarruts
Álbuns de reggae
Álbuns em língua portuguesa